Ivanko (nome) – antroponimo maschile
Ivanko di Bulgaria – zar di Bulgaria